Theodor Rocholl ist der Name folgender Personen:

* Theodor Rocholl (Maler) (1854–1933), deutscher Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Theodor Rocholl (Schauspieler) (1891–1978), deutscher Schauspieler und Übersetzer